La Llorona steht für:
 La Llorona (Folklore), eine Sagengestalt der lateinamerikanischen Folklore
 La Llorona (Volkslied), mexikanisches Volkslied

Film
 La Llorona (Film), mexikanischer Film von Ramón Peón (1933)
 La Llorona (2019), Thriller von Jayro Bustamante
 Lloronas Fluch, Horror-Mystery-Thriller von Michael Chaves (2019)